Магічне коло — ритуально окреслений простір у багатьох магічних практиках.

Залежно від контексту може мати інше значення:

 Магічне коло (віртуальні світи) — межі ігрового світу в цифрових медія.
 Юридичні фірми «магічного кола» () — найпрестижніші міжнародні юридичні фірми Лондона.
 Magic Circle — альбом гурту Wizard.